Het WTA-tennistoernooi van Parma (officieel Emilia-Romagna Open) van 2021 vond plaats van zondag 16 tot en met zaterdag 22 mei 2021 in de Italiaanse stad Parma. Het was de eerste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Parma 2021. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Tennis Club Parma.

De zeventienjarige Amerikaanse Cori Gauff won de titel in het enkelspel en, samen met landgenote Caty McNally, ook in het dubbelspel.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams werd in de tweede ronde uitge­scha­keld door de Tsjechische Kateřina Siniaková.

Het derde reekshoofd, Cori Gauff uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Chinese Wang Qiang in twee sets. Gauff won hiermee haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste Amerikaanse duo Cori Gauff en Caty McNally won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Darija Jurak en Andreja Klepač in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. McNally had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Gauff geen.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met de Britse Eden Silva – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Parma 2021
Parma